— эпическая, историческая драма режиссера Акиры Куросавы, выпущенная в 1980 году. Кагэмуся — японский термин, обозначающий политическую приманку (двойник правителя), буквально переводится «воин-тень». Продюсерами фильма являются Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас, давние почитатели творчества Куросавы. Среди прочих наград картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и номинацию на премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет 
Япония, XVI век, период Сэнгоку. Мелкий вор осуждён на казнь, путём распятия, но внезапно ему даруют жизнь. Дело в том, что он как две капли воды похож на местного правителя, князя Такэду Сингэна, властного и сильного человека, один вид которого воодушевлял солдат.

Во время осады замка Ода Нобунага, снайпер смертельно ранит Такэду точным выстрелом из аркебузы. Чтобы скрыть гибель Такэды от многочисленных врагов и удержать трон, используют двойника. Тело убитого Такэды тайно вывозят из замка и хоронят в озере Сува. Вернувшись в замок князя, Кагэмуся успешно обманывает свиту, подражая жестам князя и узнавая о нём всё больше. Убеждает всех, что он настоящий князь, но  из-за тяжёлой болезни у него изменился голос. Не замечают подмены все, включая сына Кацуёри и внука покойного, к последнему Кагэмуся сильно привязывается.

Кацуёри возмущён указом своего отца отложения его наследования трона. Во время военного совета, Кацуёри предлагает наступать на замок Нобунага и прямо спрашивает совета у двойника. После долгой паузы он отвечает: «Гора не двигается», что убедительно в манере князя. Знающие правду командующие, восхищены его решением. Кацуёри всё же начинает наступление, вопреки советам других генералов. Кагэмуся вынужден привести подкрепление сыну покойного князя. Сам же Кацуёри давно осознал, что его отец погиб и заменён двойником. Правда вскоре всплывает. Кагэмуся падает с коня, которого мог обуздать только настоящий князь Такэда. Наложницы  видят, что у пострадавшего отсутствует шрам на теле, который Такэда получил когда-то в одном сражении. Двойника с позором прогоняют и новым князем становится Кацуёри.

Теперь, полностью контролируя армию своего отца, Кацуёри возглавляет контрнаступление против Нобунаги, что привело к битве при Нагасино. Изгнанный Кагэмуся становится свидетелем происходящего. Несмотря на отвагу, волна за волной атакующая кавалерия и пехота Такэда гибнет. Ода эффективно уничтожает всю армию Такэда. Кагэмуся в знак преданности берёт в руки копьё и делает безнадёжную попытку атаковать армию Нобунаги. Его  расстреливают. Раненный Кагэмуся пытается вернуть знамя,  которое упало в реку, но он умирает и его труп уносит течением.

Факты 

 Большая часть сюжета основана на реальных исторических событиях — например, битве при Нагасино (1575).
 По словам Куросавы, «Тень воина»  была репетицией его будущего фильма «Ран» (1985).

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Рецензии на фильм

Фильмы Японии 1980 года
Фильмы-драмы Японии
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Фильмы о самураях
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы о двойниках